Els inovírids (Inoviridae) són una família de bacteriòfags que inclou els gèneres:
 Inovirus; espècies tipu: fag M13
 Plectrovirus; espècie tipus: fag MV-L51

Bacteriòfags